Карка́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південний захід від Парижа, 50 км на північний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1050 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2357,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 
 сайт Туристичне бюро 
 Каркан на сайті французького Національного інституту географії
 Каркан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Каркан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда